Antoine Garapon (1952-), juriste français
 Jean Garapon, professeur de littérature
 Robert Garapon, professeur de littérature
 Paul Garapon, responsable éditorial des Presses universitaires de France